Кнірім () — німецьке прізвище.  

 Кріс Кнірім — американський фігурист
 Алекса Шимека Кнірім — американська фігуристка, краща половина Кріса Кніріма.